Бенкен () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.

Входит в состав округа Зее-Гастер. Население составляет 2428 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3312.

Ссылки 
 Официальная страница